Виктория Сергеевна Каркина (урожд. Гладышева) (род. 9 мая 1989 года) — российская лыжница, чемпионка Универсиады, призёр чемпионата России.

Карьера 
Выступает за Кемеровскую область и Сахалинскую область. Тренируется в Кемерово у Галины Гольцовой.

На зимней Универсиаде 2015 года стала чемпионкой в эстафете.

Серебряный призёр чемпионата России 2014 года в эстафете в составе сборной Сибирского ФО.

Студентка КемГУКиИ.

Муж — Владимир Каркин, лыжник.

Ссылки 
 Виктория Каркина на сайте Универсиады — 2015.
 Виктория Каркина на сайте Федерации лыжных гонок России.

Лыжники России